Минкас:

 Минкас — легендарный город, оборонявшийся зимой в конце 1239 года против четырех монгольских туменов в течение 1 месяца и 15 дней.
 «Минкас» — предшественник мини-футбольного «Спартака».

Примечания